Willkommen im Club steht für:
 Willkommen im Club (1996), Album von Schweisser
 Willkommen im Club (2005), deutsches Drama von Holger Borggrefe
 Willkommen im Club (2013), deutsches Drama von Oliver Schmitz
 Willkommen im Club (Fernsehsendung), Comedyshow mit Harald Juhnke
 eine oft ironisch gebrauchte Redewendung, wenn man etwa dieselbe (negative) Erfahrung teilt
 Unter Verdacht: Willkommen im Club, deutscher Fernsehfilm von Edward Berger (2006)